Ženská dvouhra Ladies Championship Gstaad 2016 probíhala v polovině července 2016. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček.

V obnoveném turnaji se vítězkou dvouhry stala domácí nenasazená tenistka Viktorija Golubicová, jež ve finále zdolala turnajovou trojku Kiki Bertensovou z Nizozemska po vyrovnaném průběhu 4–6, 6–3 a 6–4 a získala tak svůj první titul na okruhu WTA.

Při slavnostním ceremoniálu se pak dojatá rozpovídala: „Je to opravdu úžasné. Na začátku dubna jsem se kvalifikovala na turnaj do Katovic, kde jsem vyhrála jeden zápas. V Hertogenboschi jsem pak hrála čtvrtfinále, což mi také hodně dalo. Jsem velmi šťastná, že tady teď můžu stát jako vítězka turnaje. Hodně to pro mě znamená.“ Poražená Nizozemka pochválila soupeřku: „''Viktorija dnes hrála opravdu dobře. Vyhrála jsem první set, ale nebyla jsem připravena, abych dotlačila do vítězství druhý. Šla si za svými údery, takže zaslouženě vyhrála.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
WTA Tour 2016